Brammetje Baas (prentenboek)
 Brammetje Baas (film)
 Brammetje Baas (toneelstuk)